Municipio de Campbell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Campbell (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Campbell (condado de Emmons, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Emmons.
 Municipio de Campbell (condado de Hettinger, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Campbell (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Campbell (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Campbell (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Campbell (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Campbell (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.
 Municipio de Campbell (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Campbell (condado de Polk, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Polk.